Mac Lamont Colville (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Neil Colville.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1930-1931|| Poolers d'Edmonton|| EJrHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Y's Men d'Edmonton|| AAHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1932-1933|| Poolers d'Edmonton|| EJrHL|| 11|| || || || 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1933-1934|| Athletic Club d'Edmonton|| EJrHL|| 9|| 8|| 1|| 9|| 12|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1933-1934|| Athletic Club d'Edmonton|| Coupe Memorial|| || || || || || 13|| 8|| 7|| 15|| 10
|-
| 1934-1935|| Crescents de New York|| EAHL|| 21|| 5|| 10|| 15|| 26|| 8|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 18|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Ramblers de Philadelphie|| Can-Am|| 16|| 3|| 15|| 18|| 26|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 1936-1937|| Rangers de New York|| LNH|| 46|| 7|| 12|| 19|| 10|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1937-1938|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 14|| 14|| 28|| 18|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1938-1939|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 7|| 21|| 28|| 24|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1939-1940|| Rangers de New York|| LNH|| 47|| 7|| 14|| 21|| 12|| 12|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 1940-1941|| Rangers de New York|| LNH|| 47|| 14|| 17|| 31|| 18|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1941-1942|| Rangers de New York|| LNH|| 46|| 14|| 16|| 30|| 26|| 6|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1942-1943|| Commandos d'Ottawa || LHSQ || 19|| 7|| 7|| 14|| 19|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 1942-1943|| Ottawa Army|| OCHL|| 9|| 6|| 3|| 9|| 4|| || || || || 
|-
| 1942-1943|| Commandos d'Ottawa || Coupe Allan|| || || || || || 12|| 11|| 9|| 20|| 15
|-
| 1943-1944|| Wheelers de Red Deer || ASHL|| 16|| 4|| 9|| 13|| 17|| 5|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 1945-1946|| Rangers de New York|| LNH|| 39|| 7|| 6|| 13|| 8|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Rangers de New York|| LNH|| 14|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Ramblers de New Haven|| LAH|| 45|| 1|| 9|| 10|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1947-1948|| Canucks de Vancouver|| PCHL || || || || || || || || || || 
|-
| 1950-1951|| Flyers d'Edmonton|| WCMHL|| 48|| 7|| 18|| 25|| 71|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0

| 353|| 71|| 104|| 175|| 130|| 40|| 9|| 10|| 19|| 14

Références 

Naissance en janvier 1916
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Ramblers de New Haven
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mai 2003
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 87 ans